Skei (Innlandet), een plaats in de gemeente Gausdal in de Noorse provincie Innlandet
Skei (Vestland), een plaats in de Noorse gemeente Sunnfjord in de Noorse provincie Vestland